Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 548 dans le monde.

 Route régionale 548 en Finlande 
 Route nationale 548 en France